Restauratör kan syfta på:

 Restauratör (restaurang) – en som driver restaurang
 Restauratör (restaurering) – en som genomför restaureringar